Parisis ist:

 Pays de France oder plaine de France, eine région naturelle in der Île-de-France.
 Communauté d’agglomération du Parisis im Département Val-d’Oise

Pierre-Louis Parisis (1795–1866), französischer Geistlicher und Politiker
Albert Parisis (1910–1992), belgischer Politiker
Jean-Marc Parisis, französischer Schriftsteller und Journaliste français.